U55 (Berlijn), metrolijn.
U 55 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot.
U 55 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot.